Poznań Porsche Open 2011 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 18–24 lipca 2011 roku w Poznaniu na kortach ziemnych o puli nagród wynoszącej 30 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji  [dostęp 2016-05-02].

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w polskim sporcie
2011 w Poznaniu